Атай:

 Атай — торговый (малый) город в Ирландии, находится в графстве Килдэр (провинция Ленстер).
 Атай — железнодорожная станция в графстве Килдэр, Республика Ирландия.
 Атай, Огуз (1934—1977) — турецкий писатель.
 Атай, Фалих Рыфкы (1894—1971) — турецкий писатель, публицист
 Атай Татарский — исчезнувшее село в Раздольненском районе Крыма.
 Атай Немецкий — до 1948 года название села Максимовка в Раздольненском районе Крыма.